Questa steht für:
 Questa (Gattung), Gattung von Vielborstern in der Familie Orbiniidae
 Questa (New Mexico), Ortschaft in Taos County, New Mexico (Vereinigte Staaten)

Siehe auch:
 Cuesta